HMS Blake ist der Name folgender britischer Schiffe:

 HMS Blake (1808), ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, 1808 erbaut, 1816 verkauft
 HMS Blake (1889), ein Panzerkreuzer der Blake-Klasse, in Dienst von 1889 bis 1922
 HMS Blake (C99), ein Lenkwaffenkreuzer der Tiger-Klasse, Stapellauf 1945, 1961 in Dienst gestellt, 1982 verschrottet